Brandon Mashinter (né le 20 septembre 1988 à Bradford dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2003-2004 || Major Islanders de Thornhill || OPJHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Thunderbirds de Thornhill || OPJHL || 49 || 3 || 6 || 9 || 19 || - || - || - || - || - 
|-
| 2004-2005 || Sting de Sarnia || LHO || 8 || 0 || 0 || 0 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Sting de Sarnia || LHO || 65 || 6 || 1 || 7 || 65 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Sting de Sarnia || LHO || 55 || 7 || 8 || 15 || 49 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2007-2008 || Rangers de Kitchener || LHO || 62 || 10 || 10 || 20 || 84 || 20 || 2 || 2 || 4 || 16
|-
| 2008-2009 || Rangers de Kitchener || LHO || 21 || 14 || 12 || 26 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Bulls de Belleville || LHO || 31 || 10 || 12 || 32 || 32 || 17 || 8 || 3 || 11 || 13
|-
| 2009-2010 || Sharks de Worcester || LAH || 79 || 22 || 15 || 37 || 117 || 11 || 1 || 5 || 6 || 6
|-
| 2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH || 62 || 14 || 19 || 33 || 96 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 13 || 0|| 0 || 0 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH || 65 || 16 || 17 || 33 || 67 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH || 30 || 2 || 3 || 5 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Whale du Connecticut || LAH || 35 || 10 || 9 || 19 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Rangers de New York || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 11 || 1 || 6 || 7 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Rangers de New York || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || IceHogs de Rockford || LAH || 47 || 14 || 14 || 28 || 79 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 69 || 17 || 15 || 32 || 57 || 8 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| 2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH || 12 || 4 || 3 || 7 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 41 || 4 || 1 || 5 || 23 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH || 61 || 15 || 15 || 30 || 70 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Barracuda de San José ||LAH ||64 ||11 ||18 ||29 ||37 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2018-2019 || Rush de Rapid City || ECHL ||5 ||1 ||4 ||5 ||7 ||- || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || ERC Ingolstadt || DEL ||26 ||4 ||2 ||6 ||24 ||7 || 4 || 1 || 5 || 25
|-
|2019-2020 || ERC Ingolstadt || DEL ||46 ||9 ||7 ||16 ||46 ||- || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || HK Poprad || Extraliga Slo. ||8 ||3 ||1 ||4 ||26 ||15 || 4 || 2 || 6 || 70

| 64 || 4 || 1 || 5 || 50 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Trophées et honneurs personnels 
2007-2008 : champion de la Coupe J.-Ross-Robertson avec les Rangers de Kitchener.

Références 

Naissance en septembre 1988
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Barracuda de San José
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du HK Poprad